Таверовка (), посёлок, 
Кленовский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320884505. Население по переписи 2001 г. составляет 250 (120/130 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Таверовка находится у истоков реки Крысинка.
На реке небольшая запруда.
Ниже по течению реки примыкают посёлок Максимовка и село Новоселовка.
На севере на расстоянии в 1 км находится село Кленовое.

История 
 1919 — дата основания.

Экономика 
 «ТАВЕРОВСКИЙ», ОАО. Зерно, свекла, молоко, мясо.

Объекты социальной сферы 
 Таверовский фельдшерско-акушерский пункт.

Экология 
 Через посёлок проходит ЛЭП 330 кВ.
 Рядом с посёлком склад химических удобрений.

Достопримечательности 
 Особняк Кенига в Таверовке.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины